Den Namen Kansanpuolue (deutsch: Volkspartei) trugen in Finnland mehrere Parteien:

 Kansanpuolue (1917), bestand von 1917 bis 1918
 Kansanpuolue (1932), bäuerlich, bestand von 1932 bis 1936
 Suomen Kansanpuolue, liberal, bestand von 1951 bis 1965